Darreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Manshād, ort, Yazd, 
 Darreh Garm, ort, Markazi, 
 Daraq, ort, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar